Фридерика Амалия Агнесса Ангальт-Дессауская (; 24 июня 1824, Дессау — 23 октября 1897, Хуммельсхайн) — принцесса Ангальт-Дессауская, в замужестве герцогиня Саксен-Альтенбургская.

Биография 
Агнесса — дочь герцога Леопольда IV и его супруги принцессы Фридерики Прусской.

28 апреля 1853 года в Дессау она вышла замуж за наследного принца Эрнста I Саксен-Альтенбургского, который вскоре после этого вступил на герцогский престол под именем Эрнста I. Супруг приходился Агнессе троюродным братом. Их общим прадедом был Карл II, великий герцог Мекленбург-Стрелицкий. Несмотря на отсутствие наследника, брак оказался счастливым, и Эрнст очень любил свою жену. Агнесса прославилась тонким вкусом и считалась талантливой художницей. Она также занималась благотворительностью и активно участвовала в уходе за ранеными во время Франко-прусской войны.

В царствование императора Александра III была пожалована Большим крестом ордена Святой Екатерины.

Потомки 
В браке у Агнессы помимо умершего в младенческом возрасте сына родилась дочь:
 Мария (1854—1908), замужем за принцем Альбрехтом Прусским
 Георг (1856)

Предки

Примечания

Литература 
 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg. Bozen 1917, Neudruck Altenburg 1992

Ссылки 
 Семенов И. С. Христианские династии Европы

Принцессы Ангальт-Дессауские
Аскании
Герцогини Саксен-Альтенбургские